Drink (België), een gehucht in Sint-Pieters-Voeren in de Belgische provincie Limburg
Drink (premetrostation), een spookstation van de Antwerpse premetro